Baldassare Carrari ist der Name folgender Personen:

*Baldassare Carrari der Ältere, italienischer Maler 
Baldassare di Matteo Carrari (~1460–~1520), italienischer Maler